Il Campionato sudamericano di calcio femminile Under-17 2008, edizione inaugurale della competizione organizzata dalla CONMEBOL e riservata a giocatrici Under-17, si è giocato a Melipilla, Peñalolén e Villarrica, in Cile tra il 12 e il 30 gennaio 2008, e fu vinto dalla . Le prime tre classificate si sono qualificate per il Campionato mondiale di calcio femminile Under-17 2008, in Nuova Zelanda.

Prima fase

Gruppo A

Gruppo B

Girone finale

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2008
Campionato sudamericano di calcio femminile Under-17